PLJ peut signifier :
 ,
 Parti de la liberté et de la justice, un parti politique égyptien.